Нику́льцево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расположена на берегу Комёлы в 25 км к юго-востоку от Вологды. Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 21 км, до центра муниципального образования Слободы — 10 км.

Население 

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района